Klezmorim ist Name bzw. Namensbestandteil verschiedener Klezmerformationen:

 The Klezmorim (USA, 1975 bis 1993, 2004)
 Di Galitzyaner Klezmorim (Polen, seit 1996)
 Klezmorim (seit 2008 David Orlowsky Trio, Deutschland, 1997 bis 2019)
 Klezmorim (Deutschland, Band von Nirit Sommerfeld, gegründet 1999, seit 2009 unter dem Namen „Orchester Shlomo Geistreich“)